Kroiß ist der Familienname folgender Personen:

 Karolina Kroiß (1862–1927), deutsche Benediktinerin
 Kurt Kroiß (* 1939), deutscher Fußballspieler
 Ludwig Kroiß (* 1958), deutscher Rechtswissenschaftler
 Rudolf Kroiß (* 1965), österreichischer Politiker (FPÖ), Landtagsabgeordneter